Мэ́ри Ке́рри (, урождённая Мэ́ри Монтго́мери Лэм (), по первому мужу — Си́нглтон; 24 февраля 1843 — 13 октября 1905) — английская поэтесса. Из-за недовольства аристократических родственников её занятиями поэзией взяла псевдоним Ва́йолет Фейн (, имя персонажа в романе Бенджамина Дизраэли «Вивьен Грей»).

За первым сборником стихов «От зари до полудня» (, 1872) последовали ещё несколько стихотворных книг, в том числе «Под Крестом и Полумесяцем» (, 1896) и «Меж двух морей» (, 1900), написанные в Константинополе, где Керри жила в 1894—1898 гг. вместе с мужем, британским посланником. Ей принадлежат также три романа, очерки, роман в стихах.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография 

Английские поэты
Поэтессы Великобритании
Поэтессы по алфавиту
Женщины Викторианской эпохи